Helmsgrün ist der Name folgender Ortschaften:

 Helmsgrün (Bad Lobenstein), Ortsteil von Bad Lobenstein, Thüringen
 Helmsgrün (Pöhl), Ortsteil von Pöhl, Sachsen